Pájaro de fuego puede referirse a:

El Fénix, animal mitológico.
El Garudá, de las mitologías budistas e hinduistas.
El Bennu, de la mitología egipcia.
El Huma, de la mitología persa.
El Zhar-Ptitsa, de la mitología rusa.
El pájaro de fuego, ballet de Ígor Stravinski, inspirado en el anterior.
Pájaro de fuego, revista cultural argentina de la década de 1970.
Pájaros de Fuego, canción de Los Tres

en:Firebird#Folklore